Le mot règne (du latin regnum) possède plusieurs significations. Il peut désigner :
 en politique, le règne, le gouvernement d'un souverain, ainsi que la durée, l'époque de ce gouvernement : voir par ex. Règne d'Isabelle II d'Espagne ;
 dans les religions chrétienne et judaïque, le règne de Dieu (ou Royaume de Dieu) ;
 en biologie, le  règne, le plus haut niveau de classification des êtres vivants, dans les taxinomies classiques.

Voir aussi 
 Nom et numéro de règne